A A-League 2009-10 foi a quinta edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve inicio em agosto de 2009 e término em março de 2010. 

Com a participação de oito equipes. O Sydney FC sagrou-se bicampeão.

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2009 no futebol
2010 no futebol
2009 na Austrália
2010 na Austrália